Ахемениды — династия царей Древней Персии (705(?)—330 до н. э.).
 Ахеменид Персидский — исповедник Персидский.
 (5126) Ахеменид — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа, в 60° впереди планеты.